Пограничный сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Пограничный сельсовет — Гродненская область, Берестовицкий район.

Россия 
 Пограничный сельсовет — Забайкальский край, Приаргунский район.
 Пограничный сельсовет — Калининградская область, Багратионовский район.
 Пограничный сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.
 Пограничный сельсовет — Псковская область, Красногородский район.